Marcel Granollers e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di ritirarsi prima dell'inizio del torneo.

In finale Rajeev Ram e Joe Salisbury hanno battuto Nikola Mektić e Mate Pavić con il punteggio di 3-6, 6-4, [10-3].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finale)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (campioni)
  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (semifinale)

  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (secondo turno) 
  John Peers /  Filip Polášek (primo turno) 
  Tim Pütz /  Michael Venus (primo turno) 
  Rohan Bopanna /  Ivan Dodig (quarti di finale)

Wildcard 

  Peter Polansky /  Brayden Schnur (primo turno)

  Félix Auger-Aliassime /  Alexis Galarneau (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2021